Verteidigung oder Defensive (zugehöriges Adjektiv defensiv) steht für:

 die Landesverteidigung
 die Kollektive Verteidigung
 eine der Verteidigung dienende militärische Operation, siehe Operationsart#Verteidigung
 Verteidigung des Beschuldigten in einem Strafverfahren, siehe Strafverteidiger
 die mündliche Verteidigung einer wissenschaftlichen Arbeit, siehe Kolloquium bzw. Disputation
 eine taktische Position im Mannschaftssport, siehe Verteidigung (Sport)
 die Abwehr zum Beispiel gegen einen Angriff im Kampfsport, siehe Angriffsstufen

Siehe auch:

 Abwehr
 Defender
 Selbstverteidigung